Ба́рдин — русская фамилия, женская форма — .

Бардин 
 
 
 
 Бардин, Антон Иванович (?—1841) — московский торговец, фальсификатор древнеславянских рукописей.
 Бардин, Борис Сабирович (род. 1966) — российский математик и физик, профессор РАН.
 Бардин, Валерий Владимирович (1954—2017) — системный программист, идеолог и организатор Российского Интернета («Сеть Релком»).
 Бардин, Виктор Борисович (1938—2015) — Заслуженный лётчик-испытатель РФ (1996).
 Бардин, Владимир Васильевич (1924—1953) — полный кавалер ордена Славы.
 Бардин, Гарри Яковлевич (род. 1941) — режиссёр-мультипликатор, сценарист и актёр.
 Бардин, Джеймс (1939—2022) — американский физик, член Национальной академии наук США, сын Джона Бардина.
 Барди́н, Джон (1908—1991) — американский физик, дважды нобелевский лауреат; изобретатель транзистора и создатель теории, объяснившей сверхпроводимость; отец Джеймса Бардина и Уильяма Бардина.
 Бардин, Дмитрий Юрьевич (1945—2017) — советский и российский физик-теоретик, работавший в области физики высоких энергий и физики элементарных частиц.
 Бардин, Иван Павлович (1883—1960) — металлург, академик, один из создателей 2-го издания БСЭ.
 Бардин, Кирилл Васильевич (1929—1995) — российский психолог, специалист в области психофизики, общей и педагогической психологии, доктор психологических наук.
 Бардин, Леонид Алексеевич (1864—1936) — русский военный деятель.
 Бардин, Михаил Павлович (1913—1982) — главный архитектор Саранска, 1-й секретарь Саранского горкома КПСС.
 Бардин, Николай Владимирович (род. 1976) — российский хоккеист.
 Бардин, Павел Гарриевич (род. 1975) — российский режиссёр, сценарист и продюсер, сын Г. Я. Бардина.
  (род. 1941) — американский физик, лауреат Премии Сакураи (1996), сын Джона Бардина.
 Бардин, Ярослав Богданович (род. 1958) — украинский политик, народный депутат Верховной рады Украины II созыва.

Двойная фамилия 
 Бардин-Штейн, Марк Борисович (1917—1987) — молдавский советский электрохимик.

Художественный персонаж 
 Захар Бардин — персонаж пьесы «Враги» Максима Горького, роль Василия Ивановича Качалова.

